Slovo Rakata může mít různé významy:

 dřívější název pro indonéskou sopku Krakatoa
 Rakata – fiktivní rasa ze světa Star Wars

Možná hledáte:
 Rekata Bay – zátoka na ostrově Santa Isabel